Klünder ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Julius Klünder (1802–1875), estländischer Maler und Lithograph
 Arnold Klünder (1909–1976), deutscher Maler, Grafiker und Keramiker
 Barbara Klünder (1919–1988), deutsche Malerin und Keramikerin
 Friederike Klünder, geb. Grupen, (1776–1848), engagierte deutsche Wohltäterin und praktische, christliche gesundheitliche Aufklärerin
 Heinrich Klünder (* 1604 oder 1606; † 1678), deutscher Baumeister
 Ingo Klünder (* 1942), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler